Лара Арруабаррена і Ірина-Камелія Бегу були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Бегу грала в парі з Ралукою Олару, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Кікі Бертенс і Юханна Ларссон.
Арруабаррена успішно захистила свій титул, граючи з Андреєю Клепач. У фіналі вони перемогли пару Кікі Бертенс і Юханна Ларссон з рахунком 2–6, 6–3, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Korea Open, парний розряд
2015